Sint-Lodewijkscollege (Brugge)
Sint-Lodewijkscollege (Lokeren)